Henckels bezeichnet:

 ein deutsches Unternehmen (Haushaltswaren-Hersteller), siehe J. A. Henckels

Henckels ist der Familienname von:

 Johann Abraham Henckels (1771–1850), Gründer und Namensgeber der Firma J. A. Henckels
 Johann Abraham Henckels jun. (1813–1870), Unternehmer und Sohn von Johann Abraham Henckels
 Johann Gottfried Henckels (1804–1859), Unternehmer und Sohn von Johann Abraham Henckels
 Paul Henckels (1885–1967), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Henkels